Biologie
slakken, een groep van weekdieren
een verschijningsvorm van het organisme dictyostelium
Techniek
slak (las), materiaal dat achterblijft boven op een las
slak (metallurgie), bijproduct van metaalproductie
Geologie
Scoria, sintel of slak, een door een vulkaan uitgeworpen stuk stolsel of gesteente;